Daqiao bezeichnet:

 Daqiao (Binyang) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Binyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Daqiao (Dafeng) (大桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dafeng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Daqiao (Dingyuan) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Dingyuan in der chinesischen Provinz Anhui
 Daqiao (Dong’e) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Dong’e in der chinesischen Provinz Shandong
 Daqiao (Gutian) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Daqiao (Hejiang) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Hejiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daqiao (Hengdong) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Hengdong in der chinesischen Provinz Hunan
 Daqiao (Huazhou) (笪桥镇), Großgemeinde der Stadt Huazhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daqiao (Jiangdu) (大桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangdu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Daqiao (Jiangshan) (大桥镇), Großgemeinde der Stadt Jiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Daqiao (Luchuan) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Luchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Daqiao (Mianning) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daqiao (Nanbu) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daqiao (Nanhu) (大桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanhu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Daqiao (Pingwu) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daqiao (Renhua) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Renhua in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daqiao (Ruyuan) (大桥镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Ruyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Daqiao (Tianqiao) (大桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tianqiao in der chinesischen Provinz Shandong
 Daqiao (Xihe) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Xihe in der chinesischen Provinz Gansu
 Daqiao (Xinfeng) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Xinfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Daqiao (Xiushui) (大桥镇), Großgemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Daqiao (Bay) (大桥乡), Gemeinde im Kreis Bay im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Daqiao (Dunhua) (大桥乡), Gemeinde der Stadt Dunhua in der chinesischen Provinz Jilin
 Daqiao (Huize) (大桥乡), Gemeinde im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daqiao (Neixiang) (大桥乡), Gemeinde im Kreis Neixiang in der chinesischen Provinz Henan
 Daqiao (Shiping) (大桥乡), Gemeinde im Kreis Shiping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Daqiao (Weishi) (大桥乡), Gemeinde im Kreis Weishi in der chinesischen Provinz Henan
 Daqiao (Lanshan) (大桥瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao im Kreis Lanshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Daqiao (Yangpu) (大桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yangpu der chinesischen Stadt Shanghai
 Daqiao (Yixiu) (大桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yixiu in der chinesischen Provinz Anhui
 Daqiao (Zhangshu) (大桥街道), Straßenviertel der Stadt Zhangshu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Daqiao (Mingfeng) (大桥村), Dorf in der Großgemeinde Mingfeng im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan